Con tale espressione ci si può riferire a diversi episodi bellici:
 Invasione del Canada, più nota come Spedizione di Quebec – tentativo inglese di conquista della città di Québec del Canada francese nel 1711
 Invasione del Canada, più nota come Guerra di Re Giorgio – nome dato alle operazioni della guerra di successione austriaca svoltesi in America del Nord
 Invasione del Canada, più nota come Guerra franco-indiana – nome del fronte nordamericano della guerra dei sette anni
Invasione del Canada – tentativo dell'Esercito Continentale di conquista della provincia del Quebec inglese